Вальтер Херрманн Хайнрих (; род. 26 июня 1979) — аргентинский профессиональный баскетболист. Играл на позициях лёгкого и тяжёлого форварда. Ранее выступал за команды «Олимпия», «Атенас», «Фуэнлабрада», «Малага», «Каха Лабораль», «Шарлотт Бобкэтс», «Детройт Пистонс» и «Фламенго». Игрок сборной Аргентины, в составе которой дважды становился чемпионом Южной Америки, а в 2004 году — олимпийским чемпионом.

Биография

Клубная карьера 
Вальтер Херрманн родился в Венадо-Туэрто, провинция Санта-Фе, в семье Эктора Херрманна и Марии Кристины Хайнрих. Играть в баскетбол начинал в местном клубе «Олимпия», в составе которого дебютировал в Национальной баскетбольной лиге 30 марта 1997 года. В 1999 и 2000 годах Херрманн выигрывал аргентинский конкурс слэм-данков. В 2000 году он перешёл в «Атенас» из Кордобы, один из сильнейших клубов Аргентины. Там он вырос до звезды национального уровня, в 2002 году стал чемпионом Аргентины, в 2001 году был признан самым ценным игроком лиги, в 2002 году — самым ценным игроком финальной серии, дважды, в 2000 и 2002 годах принимал участие в матче звёзд аргентинской лиги.

В 2002 году Херрманн переехал в Испанию, подписал контракт с клубом «Фуэнлабрада». Уже в первом сезоне он был признан самым ценным игроком испанской лиги и стал лидером по набранным за игру очкам (22,2). В 2003 году Вальтер перешёл в другую испанскую команду, «Малагу». Там он провёл три года, в 2005 году стал обладателем Кубка Испании, в 2006 году выиграл с командой национальный чемпионат.

Летом 2006 года Херрманн заключил годичный контракт с клубом НБА «Шарлотт Бобкэтс». Он хорошо провёл дебютный сезон, особенно его весеннюю часть, когда стал лучшим новичком марта в Восточной конференции и установил рекорд результативности, набрав 30 очков в апрельском матче с «Милуоки Бакс». По итогам сезона Херрманн, набиравший в среднем за игру 9,2 очка, вошёл во вторую сборную новичков. Летом 2007 года аргентинец подписал новый годичный контракт с Бобкэтс. 14 декабря 2007 года он был обменян вместе с Приможем Брезецом в «Детройт Пистонс» на Назра Мохаммеда. В «Детройте» Херрманн выступал до конца сезона 2008/2009.

В 2009 году Херрманн вернулся в Испанию и подписал четырёхлетний контракт с клубом «Каха Лабораль». Летом 2010 года после неудачного сезона, связанного с травмами, Херрманн договорился с «Кахой» о расторжении контракта. В 2010 году он пытался вернуться в НБА, но не получил предложений. В 2013 году Херрманн вернулся в «Атенас», сезон провёл в аргентинской лиге, был вновь признан самым ценным её игроком. В 2014 году он перешёл в бразильский клуб «Фламенго», где отыграл год и стал обладателем Межконтинентального кубка. В 2015 году Вальтер вернулся в Аргентину и стал игроком клуба «Сан-Лоренсо» из Буэнос-Айреса.

Выступления за сборную 
Херрманн начал выступать за национальную сборную Аргентины в 1999 году, первым международным турниром для него стали Панамериканские игры 1999 года. В 2001 году Херрманн в составе аргентинской сборной выиграл чемпионат Южной Америки и стал серебряным призёром Игр доброй воли. В июле 2004 года мужская сборная Аргентины вновь выиграла чемпионат Южной Америки, а в августе неожиданно стала олимпийским чемпионом, обыграв в полуфинале олимпийского турнира сборную США. Также Херманн играл за сборную на чемпионатах мира 2006 и 2014 годов, но там аргентинцы остались без медалей.

Статистика

Статистика в НБА

Примечания

Ссылки 
 Игровая статистика на сайте Basketball-Reference.com
 Профиль на сайте Евролиги
 Профиль на сайте ФИБА

Баскетболисты Аргентины
Игроки БК «Баскония»
Игроки БК «Уникаха Малага»
Игроки БК «Фуэнлабрада»
Игроки «Детройт Пистонс»
Игроки «Шарлотт Бобкэтс»
Игроки сборной Аргентины по баскетболу
Олимпийские чемпионы по баскетболу
Олимпийские чемпионы от Аргентины
Чемпионы летних Олимпийских игр 2004 года
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2004 года